hrabstwo Armstrong (ang. Armstrong County) w USA, w stanie Pensylwania
 hrabstwo Armstrong (ang. Armstrong County) w USA, w stanie Teksas